Куні́цин () — російське прізвище. Походить від нецерковного (мирського) імені Куни́ця, в основі якого лежить назва хижої лісової тварини.

Відомі носії:
 Куніцин Никифір Іванович (1909 — 1988) — український аграрій, Герой Соціалістичної Праці.
 Куніцин Олександр Петрович (1783 — 1840) — російський правознавець, професор.
 Куніцин Олексій Васильович (1805 або 1807 — 1883) — ректор Харківського ун-ту у 1839-41.
 Куніцин Сергій Володимирович (1960) — український політик і державний діяч.

Примітки 

Російські прізвища